Глядково — название населённых пунктов:

Россия 
 Глядково — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Глядково — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Глядково — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Глядково — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Глядково — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Глядково — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Глядково — деревня в Можайском районе Московской области.
 Глядково — село в Сосновском районе Нижегородской области.
 Глядково — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Глядково — деревня в Рязанском районе Рязанской области.
 Глядково — село в Сасовском районе Рязанской области.